

Patronyme

 Cressida Dick (1960-), policière britannique ;
Derek William Dick dit Fish, chanteur du groupe Marillion ;
 Ignace Dick (1926-2013), prêtre, historien spécialiste de l'histoire de l'Église melkite ;
 James Dick, co-inventeur du test de Bowie Dick ;
 Jean-Pierre Dick, navigateur français ;
 Martine Dick, écrivaine française ;
 Paul Dick (1940-2018), homme politique canadien en Ontario ;
 Philip K. Dick, auteur de science-fiction ;
 Steven Dick (1982-2020), diplomate britannique ;
 Wenceslas-Eugène Dick (1848-1919), écrivain québécois.

Surnom
Dick le diminutif du prénom   dans les pays anglophones et européens. Il est principalement utilisé  au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Danemark, en Allemagne, en Suisse romande et en France :
 Richard Nixon, surnommé « Tricky Dick » (Richard le combinard);
 Richard Bruce Cheney, dit Dick Cheney.

Prénom
 Dick Rivers, un chanteur français
 Dick Annegarn, un chanteur néerlandais
 Dick Marty, conseiller aux États suisse (PLR/TI)
 Dick Van Dyke, un acteur américain
 Dick Tracy, un détective fictif de bande-dessinée
 Dick Wolf, un acteur américain

Nom commun

Dick peut aussi désigner en anglais familier :
 un pénis ;
 un homme mauvais et méprisable ;
 un détective privé.

Titres

Voir aussi 
 , page d'homonymie
Surnom
Homonymie de prénom
Patronyme germanique
Patronyme alsacien
Patronyme anglais